Náměšť est un nom tchèque.

Náměšť na Hané, une commune du district et de la région d'Olomouc ;
 Náměšť nad Oslavou, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Autre 
 Grammaire de Náměšť, plus ancienne grammaire de la langue tchèque, publiée en 1533.

Homonymie de localités en  Tchéquie